Vianna kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Viana (ort i Brasilien, Maranhão, Viana, lat -3,22, long -45,00), 
 Viana (ort i Brasilien, Espírito Santo, Viana, lat -20,39, long -40,50), 

Robotskapade Brasilienförgreningar